42-й чемпионат СССР по хоккею с мячом проходил с 19 ноября 1989 года по 14 марта 1990 года.

Формула соревнований была возвращена к классической: двухкруговой турнир 14 команд. Сыграно 182 матча, в них забито 1317 мячей.

Чемпионом СССР стала команда «Динамо» (Алма-Ата).

Команды — участницы

Высшая лига 
 •  •

Итоговая таблица чемпионата

Составы команд и авторы забитых мячей 
 «Динамо» (Алма-Ата) (19 игроков): Вадим Богатов (17), Аркадий Ляпин (25) — Владимир Набер (26; 1), Александр Осокин (23; 3), Юрий Чурсин (26; 11), Станислав Вяткин (16; 5), Золотарёв Алексей (25; 0), Алексей Никишов (26; 9), Владислав Новожилов (26; 3), Сергей Смольников (25; 0), Игорь Фаттахов (26; 5), Николай Шмик (25; 0), Юрий Алексеев (26; 11), Геннадий Гапоненко (23; 0), Алексей Курочкин (24; 4), Андрей Маряшин (21; 13), Олег Чернов (26; 43), Ринат Шамсутов (15; 2). В составе команды также выступал Б.Джакиев (6; 0).                                         Лопатин («Сибсельмаш») - забил мяч в свои ворота.
 «Енисей» (Красноярск) (23 игрока): Виктор Казанов (16), Михаил Лещинский (22), Сергей Шилов (12) — Игорь Бондаренко (26; 5), Михаил Копанёв (13; 0), Виталий Савлук (24; 0), Андрей Сизов (25; 0), Виктор Шакалин (26; 0), Дмитрий Щетинин (20; 0), Виталий Ануфриенко (26; 19), Игорь Глубоков (26; 5), Юрий Лахонин (26; 3), Юрий Першин (25; 2), Сергей Политов (26; 1), Юрий Соколов (25; 9), Юрий Третьяков (26; 8), Сергей Шувалов (15; 0), Александр Вторых (20; 2), Андрей Галеев (26; 2), Владимир Митрюшкин (25; 14), Валерий Савин (26; 38). В составе команды также выступал Олег Быргазов (4; 0), Игорь Савенков (1; 0).
 СКА (Свердловск) (20 игроков): Игорь Васюков (24), Владимир Чермных (20) — Александр Артемьев (26; 3), Вадим Мокин (26; 0), Олег Полев (23; 5), Владислав Самородов (26; 0), Сергей Топычканов (23; 2), Сергей Васильев (15; 0), Сергей Ин-Фа-Лин (26; 5), Игорь Коноплёв (26; 0), Дмитрий Хардин (18; 0), Андрей Брагин (18; 0), Леонид Вострецов (26; 20), Олег Ерастов (25; 29), Леонид Жаров (26; 21), Евгений Опытов (25; 12), Андрей Пермяков (25; 4), Михаил Танков (24; 12), Александр Ямцов (25; 20). В составе команды также выступал Дмитрий Протонин (9; 0).
 «Динамо» (Москва) (19 игроков): Сергей Лазарев (26; −63), Александр Степанов (18; −12) − Сергей Безобразов (21; 1), Олег Горбов (17; 0), Валерий Грачёв (26; 11), Вадим Гришпун (26; 1), Александр Ермолаев (26; 20), Андрей Ефремов (25; 4), Сергей Зимин (24; 15), Андрей Локушин (24; 5), Олег Мазия (20; 0), Андрей Нуждинов (25; 0), Владимир Плавунов (19; 6), Максим Потешкин (26; 7), Александр Рычагов (24; 0), Вадим Семёнов (14; 0), Артур Фёдоров (24; 2), Александр Цыганов (26; 32). В составе команды также выступали Дмитрий Русин (1; 0).
 «Зоркий» (Красногорск) (19 игроков): Александр Господчиков (25), Валерий Сипчин (8) − Вячеслав Архипкин (26; 23), Владимир Баранов (25; 1), Андрей Блынский (13; 1), Сергей Глухов (17; 0), Николай Горелов (23; 1), Александр Горский (20; 0), Александр Епифанов (25; 4), Константин Залетаев (26; 5), Михаил Илларионов (25; 10), Михаил Климов (26; 45), Олег Корпалёв (24; 11), Сергей Матюшичев (20; 1), Ирик Фасхутдинов (26; 5), Александр Шишкин (26; 12). В составе команды также выступали Андрей Антонов (2; 0), Владимир Балаев (1; 0) и Михаил Курыгин (10; 0).
 СКА (Хабаровск) (21 игрок): Сергей Бурдюхов (14), Владимир Шестаков (21), Ильяс Хандаев (10) − Андрей Баданин (21; 0), Евгений Березовский (26; 33), Александр Волков (26; 0), Раис Гайфуллин (22; 0), Юрий Горностаев (26; 10), Алексей Жеребков (26; 6), Владислав Каверин (19; 0), Владимир Кириллов (14; 0), Николай Коновалов (23; 0), Александр Леонов (23; 2), Алексей Максаков (26; 0), Василий Никитин (23; 3), Николай Паздников (13; 10), Александр Першин (13; 5), Вячеслав Саломатов (13; 4), Сергей Тисленко (26; 0), Сергей Фисенко (21; 0), Валерий Чухлов (25; 21).
 «Строитель» (Сыктывкар) (20 игроков): Николай Зыкин (26), Сергей Морозов (?) — Эдуард Бай (25; 9), Евгений Великанов (26; 3), Алексей Другов (26; 9), Игорь Коданёв (7; 0), Сергей Конаков (15: 0), Александр Ларионов (24; 5), Вячеслав Леготин (25; 2), Александр Мальцев (23; 1), Владимир Марков (25; 8), Сергей Наумов (26; 9), Борис Норкин (24; 7), Андрей Палёв (26; 0), Андрей Панин (25; 14), Александр Пасынков (25; 0), Александр Пестов (25; 0), Андрей Тимушев (20; 7), Олег Филимонов (?; 1), Павел Франц (26; 2).
 «Сибсельмаш» (Новосибирск) (21 игрок): Александр Веденеев (19), Эдуард Вормсбехер (18), Олег Пшеничный (5) — Алексей Бабушкин (10; 0), Анатолий Волохин (?; 1), Владимир Воробьёв (11; 0), Вячеслав Горчаков (25; 6), Владислав Дегальцев (23; 0), Игорь Казарин (10; 0), Евгений Калистратов (6; 0), Дмитрий Копнин (26; 9), Андрей Кузнецов (25; 0), Александр Лопатин (25; 0), Александр Майорин (26; 2), Сергей Никитченко (26; 7), Валерий Панченко (?; 0), Алексей Разуваев (26; 17), Андрей Федосеев (19; 4), Андрей Филиппов (26; 28), Дмитрий Чуркин (25; 0), Михаил Юрьев (26; 16).
 «Кузбасс» (Кемерово) (22 игрока): Сергей Гасенко (3), Николай Горбунов (7), Владислав Нужный (26) — Владимир Баздырев (9; 0), Сергей Бессонов (22; 2), Юрий Витухин (25; 8), Вадим Губарев (10; 0), Владимир Киндсфатер (26; 10), Сергей Кухтинов (26; 2), Сергей Лихачёв (12; 8), Сергей Мяус (24; 1), Юрий Никитин (25; 16), Юрий Никульшин (5; 0), Александр Опарин (25; 0), Валерий Привалов (26; 17), Андрей Пфейф (23; 1), Дмитрий Репях (25; 1), Андрей Сметанин (25; 1), Валерий Тараканов (22; 0), Игорь Тараканов (26; 20), Сергей Тарасов (15; 0), Николай Усольцев (21; 10).
 «Старт» (Нижний Новгород) (20 игроков): Николай Домненков (26), Алексей Рябков (13) — Игорь Агапов (26; 5), Андрей Бегунов (24; 2), Алексей Берестнев (9; 0), Павел Гаврилов (3; 0), Евгений Горячев (13; 0), Алексей Дьяков (24; 21), Тимофей Игнатенков (26; 1), Юрий Логинов (16; 6), Сергей Максименко (26; 35), Виктор Митрофанов (21; 1), Вадим Морозов (21; 3), Валерий Осипов (25; 0), Игорь Пьянов (12; 5), Шамиль Сафиулин (17; 0), Андрей Терехов (25; 0), Максим Чесноков (22; 0), Игорь Чиликин (26; 0), Олег Шестеров (26; 1).
 «Водник» (Архангельск) (20 игроков): Андрей Моисеев (20), Александр Синицын (26) — Олег Батов (26; 1), Дмитрий Вяленко (25; 0), Игорь Гапанович (26; 21), Юрий Зайцев (26; 1), Александр Зинкевич (26; 14), Анатолий Илясов (25; 5), Иван Калинин (26; 0), Александр Киприянов (26; 0), Игорь Крапивин (24; 0), Александр Романюк (26; 0), Дмитрий Силинский (26; 21), Сергей Старосветский (12; 1), Эдуард Трифонов (24; 4), Сергей Фирсов (13; 5), Николай Ярович (26; 3). В составе команды также выступали Валерий Проурзин (3; 0), Вячеслав Серов (9; 0) и Андрей Стук (1; 0).
 «Саяны» (Абакан) (19 игроков): Андрей Лобачёв (18), Игорь Лопухин (26) − Евгений Баженов (25; 0), Игорь Вершинин (17;2), Васил Гисматулин (24; 15), Николай Ельчанинов (26; 23), Евгений Ерахтин (25; 2), Андрей Калинин (26; 11), Сергей Кулагин (24; 0), Алексей Литовкин (25; 10), Андрей Петрухин (23; 1), Игорь Савенков (17; 2), Владимир Савин (26; 3), Владимир Сергеев (26; 23), Виктор Солодухин (25; 0), Алексей Терентьев (26; 1), Эдуард Ткаченко (15; 0), Александр Черменин (23; 2). В команде также выступал Сергей Шукан (1; 0).
 «Юность» (Омск) (21 игрок): Александр Лапотко (20), Сергей Речкин (22) − Тимофей Андреев (23; 0), Михаил Дымшаков (24; 2), Владимир Зенков (15; 0), Андрей Кобелев (26; 16), Владимир Кузьмин (23; 0), Юрий Кулишев (15; 0), Игорь Листопад (26; 11), Дмитрий Макеев (3; 0), Юрий Полстянов (26; 3), Вадим Поркулевич (4; 0), Юрий Почкунов (21; 0), Юрий Самсонов (26; 0), Юрий Трофимов (26; 4), Иван Угрюмов (22; 24), Алексей Устюжанин (23; 1), Юрий Ухов (20; 6), Алексей Фошин (24; 3), Константин Хорошилов (1; 0), Юрий Шкурко (26; 12).
 «Волга» (Ульяновск) (23 игрока): Алексей Лукин (19), Олег Шубин (11) − Александр Баршев (14; 0), Вадим Господчиков (26; 0), Сергей Евдокимов (25; 6), Евгений Землянов (26; 0), Владимир Иванов (15; 4), Владимир Коваль (17; 0), Дмитрий Куров (18; 1), Алексей Марков (25; 2), Олег Минаев (24; 1), Александр Некрасов (25; 9), Андрей Савосин (26; 6), Николай Синьков (26; 0), Раип Фасхутдинов (25; 0), Рамис Хабибуллин (26; 14), Сергей Чесалов (21; 7). В команде также выступали Константин Копыльцов (7; 0), Сергей Павлушкин (10; 0), Сергей Савенко (8; 0), Алексей Самойлов (11; 0), Алексей Фадеев (5; 0) и вратарь Андрей Грехов (2). 1 мяч в свои ворота забил Юрий Шкурко «Юность» (Омск).

Лучший бомбардир — Михаил Климов, «Зоркий» (Красногорск) — 45 мячей.

Первая лига 
Соревнования прошли с 21 ноября 1989 по 17 марта 1990 года. 22 команды были разделены на две подгруппы. Победители групп в играх между собой определили право играть в высшей лиге. Команды, занявшие в группах вторые места в играх между собой определили участника переходного турнира за право играть в высшей лиге.

Западная подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541-025-6.

Восточная подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541-025-6.
 Показатели команд «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) и «Восток» (Арсеньев) уточнены по справочнику Фафурин А, «Хоккей с мячом. 43 чемпионат СССР». Первая лига. Архангельск − Северодвинск, 1990 год.

Переходный турнир за право играть в первой группе класса «А» 
Состоялся в Первоуральске с 17 по 21 марта 1990 года. В нём участвовали худшие команды каждой группы вместе с третьим призёрам второй лиги командой «Лесохимик» (Усть-Илимск) и победителем чемпионата Казахской ССР командой «Строитель» (Рудный) в однокруговом турнире играли за право остаться в первой лиге, которое сохранили за собой «Фили» (Москва).

Игры за 1 место 
 Полуфиналы
 «Локомотив» (Иркутск) − «Вымпел» (Калининград) 4:3 − 8:4.
 «Североникель» (Мончегорск) − «Торпедо» (Сосновоборск) 1:3 − 5:1.
 За первое место: «Локомотив» (Иркутск) − «Североникель» (Мончегорск) 1:1 − 2:1.
 «Локомотив» (Иркутск) (20 игроков): Сергей Лазарев, Алексей Баженов, Алексей Негрун — Сергей Березовский (62), Михаил Никитин (16), Игорь Осипов (20), Вадим Семёнов (6), Сергей Семёнов (4), Виктор Шаров (44), Руслан Шувалов (13), Сергей Черняев (2), Александр Васильев (7), Евгений Гришин (16), Виктор Захаров (3), Игорь Волгунцев (4), Василий Донских (2), Александр Шаройко, Алексей Шипилов (1), Дмитрий Поляков, Михаил Шалаев. В скобках забитые мячи. Главный тренер − О. Г. Катин.
 «Североникель» (Мончегорск) (19 игроков): Виктор Семенюк, В. Гриценко — Эдуард Замарин (11), Юрий Сугоняка, Андрей Макаров (38), Виктор Овдейчук (3), Александр Саксонов (50), Александр Вихарев (10), Николай Ефремов (5), Игорь Коняхин (10), Владимир Лещенко, Борис Удодов (76), Константин Аврясов, Игорь Колпаков (5), Сергей Покидов (16), Сергей Тепляков (10), Анатолий Бунеев, М. Смирнов, В. Михель. Главный тренер − Ю. В. Ульянов.
«Локомотив» (Иркутск) и «Североникель» (Мончегорск) завоевали путёвку в высшую лигу.

Вторая лига 
Соревнования прошли с 25 ноября 1989 по 11 марта 1990 года. На предварительном этапе 57 команд, разбитые на девять групп, определили победителей. В 1 − 5 группах команды играли в 4 круга с разъездами, в остальных − в один круг в одном городе. В финальном турнире участвовали победители групп, которые определили победителя второй лиги и обладателя путёвки в первую группу.
 Первая зона. Победитель «Коммунальник» (Мурманск).
 Вторая зона. Победитель «Спартак» (Павлово-на-Оке).
 Третья зона. Победитель «Подшипник» (Куйбышев).
 Четвёртая зона. Победитель «Никельщик» (Верхний Уфалей).
 Пятая зона. Победитель «Лесохимик» (Усть-Илимск).
 Шестая зона. (Балахна), Горьковская область. Победитель «Портовик» (Архангельск).
 Седьмая зона. (Далматово), Курганская область. Победитель «Северский трубник» (Полевской).
 Восьмая зона. (Усть-Абакан), Хакасская автономная область. Победитель «Луч» (Омск).
 Девятая зона. (Биробиджан), Хабаровский край. Победитель «Дальсельмаш» (Биробиджан).

Стыковые матчи за право выхода в финальный турнир второй группы класса «А» 
По положению о соревнованиях победители 6 − 9 групп в стыковых играх вели спор за два места в финальном турнире.
 «Северский трубник» (Полевской) − «Портовик» (Архангельск) 3:0; 5:3; 6:3; 5:0.
 «Дальсельмаш» (Биробиджан) − «Луч» (Омск) 3:5; 4:3; 9:4; 9:2.

Финальный турнир второй группы класса «А» 
В финальном турнире участвовали победители стыковых матчей, которые вели спор за одно место в первой лиге. Заключительный этап соревнований состоялся в Архангельске с 3 по 9 марта 1989 года.

 «Дальсельмаш» (Биробиджан): Д. Лобода — О. Агапов (5), В. Багаутдинов (3), И. Балашвили (8), М. Бральгин (24), А. Гутник, А. Здор (21), И. Мостовой, И. Пахалок, О. Габдулин, В. Игнатьев (5), С. Калинин (1), И. Лобанов (10), А. Киселёв, К. Чайкин (20), В. Скопинцев, В. Курмышев (4), А. Петров, А. Крук (2), С. Кияшко. Главный тренер — П. А. Видяков. В скобках − забитые мячи.
Право выступать в первой лиге завоевал «Дальсельмаш» (Биробиджан). «Подшипник» (Куйбышев) получил право сыграть в переходном турнире с командами первой лиги, но отказался от участия и вместо него там выступал «Лесохимик» (Усть-Илимск).

Чемпионаты СССР по хоккею с мячом
Чемпионаты СССР в 1989 году
1990 год в хоккее с мячом
Чемпионаты СССР в 1990 году
1989 год в хоккее с мячом